Comitatul Bell, conform originalului din limba engleză, Bell County, este numele a două comitate din Statele Unite ale Americii

 Comitatul Bell, statul   -- (Categorie și format)
 Comitatul Bell, statul   -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Bell (dezambiguizare)